Tatiana Alves dos Santos (Belo Horizonte, 1978. június 19. –) brazil röplabdázó. Pályafutása során több országban is megfordult, így Japánban a JT Marvelous csapatában játszott, Törökországban pedig több csapatban is szerepelt.

Források 
JT Marvelous
Beşiktaş
Másik forrás törökországi időszakára

1978-ban született személyek
Belo Horizonte-iek
Brazil nők
Brazil röplabdázók
Élő személyek